Auflaufen steht für:
 das Stranden eines Schiffes auf einer Untiefe, siehe Strandung
 das Auftreffen einer Wasserwelle auf dem Strand, siehe Wasserwelle#Beispiele für das Verhalten von Wellen beim Auflaufen auf einen Strand
 das Keimen ausgesäter Nutzpflanzen, siehe Feldaufgang

Siehe auch:

 Auflauf